Берругете () — семья испанских художников:
 Берругете, Алонсо (, 1490—1561) — испанский скульптор, живописец-маньерист и архитектор испанского Возрождения; сын Педро Берругете.
 Берругете, Педро (, ок. 1450—1503 или 1504) — испанский художник эпохи перехода от готики к Возрождению; отец Алонсо Берругете.

Ссылки